Trestreckat gulvingfly (Xanthia citrago) är en fjärilsart som beskrevs av Carl von Linné 1758. Trestreckat gulvingfly ingår i släktet Xanthia och familjen nattflyn. Arten är reproducerande i Sverige. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn